Đất Đỏ (district), een district in de Vietnamese provincie Bà Rịa-Vũng Tàu.
 Đất Đỏ (thị trấn), hoofdplaats van bovengenoemd district.